Der Begriff Schloßkopf bezeichnet

 Schloßkopf (Braunlage) (623,5 m), bei Braunlage, Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Schloßkopf (Elbingerode), bei Oberharz-Elbingerode, Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Schloßkopf (Neustadt) (371,1 m), bei Neustadt, Harz, Landkreis Nordhausen, Thüringen